Richard Oertel ist der Name folgender Personen:

* Richard Oertel (Pfarrer) (1860–1932), deutscher Pfarrer und Politiker (NLP, DVP), MdR
 Richard Oertel (Kunsthistoriker) (1865–1943), deutscher Kunsthistoriker und Sammler